Comitatul Dallas, conform originalului din limba engleză, Dallas County, este numele a patru comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Dallas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Dallas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Dallas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Dallas, statul   -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Dallas (dezambiguizare)